Ronta (Borgo San Lorenzo), plaats in de Italiaanse gemeente Borgo San Lorenzo, provincie Florence.
 Ronta (Cesena), in de Italiaanse gemeente Cesena, provincie Forlì-Cesena.